Максим Андреевич Дробыш (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Витебск».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Витебска». В его составе первую игру сыграл 26 июня 2019 года в 1/16 финала кубка Белоруссии со «Слонимом». На 57-й минуте матча он вышел на замену вместо Кирилла Печенина. В Высшей лиге дебютировал в последнем туре со «Славией», появившись на поле за 3 минуты до конца основного времени встречи вместо Михаила Козлова.

Карьера в сборной 
В октябре 2016 года вызывался в состав юношеской сборной Белоруссии на матчи отборочного турнира Чемпионата Европы, но в матчах участия не принимал.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Витебска» 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Витебск»